Tylogonus — наукова назва родів живих організмів

 Tylogonus — рід павуків-скакунів
 Tylogonus Miliarakis, 1888 — рід, уведений для виду живих організмів неясного походження Tylogonus agaves

Примітки